Elina Svitolina era la detentrice del titolo da due anni, ma è stata sconfitta in semifinale da Belinda Bencic.

In finale Belinda Bencic ha sconfitto Petra Kvitová con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-2.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Naomi Ōsaka (secondo turno)
  Petra Kvitová (finale)
  Simona Halep (quarti di finale)
  Karolína Plíšková (quarti di finale)
  Angelique Kerber (terzo turno)
  Elina Svitolina (semifinale)
  Kiki Bertens (secondo turno)
  Aryna Sabalenka (secondo turno)

  Caroline Wozniacki (ritirata)
  Anastasija Sevastova (primo turno)
  Daria Kasatkina (secondo turno)
  Garbiñe Muguruza (terzo turno)
  Julia Görges (primo turno)
  Caroline Garcia (secondo turno)
  Anett Kontaveit (primo turno)
  Elise Mertens (primo turno)

Wildcard 

  Fatma Al-Nabhani (primo turno)
  Eugenie Bouchard (secondo turno)

  Sara Errani (primo turno)
  Samantha Stosur (ritirata)

Qualificate 

  Lara Arruabarrena (primo turno)
  Jennifer Brady (terzo turno)
  Zarina Diyas (primo turno)
  Magdalena Fręch (primo turno)

  Lucie Hradecká (primo turno)
  Ivana Jorović (secondo turno)
  Bernarda Pera (primo turno)
  Zhu Lin (secondo turno)

Lucky loser 

  Polona Hercog (primo turno)
  Dalila Jakupovič (secondo turno)

  Stefanie Vögele (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2019